Columbine puede referirse a:

 Una ciudad de Colorado, Estados Unidos.

 El nombre de una escuela secundaria en el Condado de Jefferson, Colorado, Estados Unidos (cerca de Littleton), conocida por la matanza que tuvo lugar el 20 de abril de 1999.

 Los aviones presidenciales en los que voló el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt.